Miejscowości w USA:
 La Moille – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
Gminy w USA:
 La Moille (ang. La Moille Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau